Lawas (district), een district in de Maleisische deelstaat Sarawak
 Lawas (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Lawas